Iwanowo ist ein bulgarischer, polnischer und russischer Ortsname:
 Iwanowo, Stadt in der Oblast Iwanowo, Russland
 Iwanowo (Bulgarien), Dorf in der Oblast Russe, Bulgarien
 Iwanowo (Chaskowo), Dorf in der Oblast Chaskowo, Bulgarien
 Iwanowo (Ruciane-Nida), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1874 Iwanowen, 1874 bis 1929 Schlößchen-Iwanowen, 1929 bis 1945 Schlößchen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Ivanovo (Pančevo), Dorf im Bezirk Südbanat, Serbien
 Ivanovo (Ljig), Dorf, Serbien
 Iwanawa, Stadt in der Woblasz Brest, Weißrussland (russischer Name)